Carl Östlund kan syfta på bland andra:

* Carl Östlund (1885–1973), svensk målare och tecknare
 Carl Östlund (1894–1971), svensk lantbrukare och riksdagsledamot